Босут:
 Босут (река);
 Босут — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица в Воеводине.